Pyreneeën, een gebergte bij de grens tussen Frankrijk en Spanje
 Nationaal park Pyrénées, een nationaal park aldaar
 Pyrénées (metrostation), een metrostation in Parijs
 Pyrenees (achtbaan), een achtbaan

Zie ook 
Pyrénées-Atlantiques, een Frans departement
Pyrénées-Orientales, een Frans departement